Sebbe kan syfta på:
Sebbe – ett smeknamn för Sebastian.
Sebbe (film) – en svensk långfilm från 2010.